Косарев, Василий:
 Косарев, Василий Васильевич (1899—1958) — советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск. 
 Косарев, Василий Петрович (род. 1940) — советский и российский учёный.